

Cinema 
 The Baron – cortometraggio del 1911 diretto da Mack Sennett
 The Baron – film del 1977 diretto da Phillip Fenty

Musica 
 The Baron – album di Johnny Cash del 1981

Televisione 
 Il barone (The Baron) – serie televisiva britannica